Scharhof ist die Bezeichnung für:

einen Teil des Mannheimer Stadtteils Sandhofen
Scharhof (Hirschau), Ortsteil und Gemarkung der Stadt Hirschau